«Война против всех» () — британский чёрный комедийный детектив о друзьях-полицейских 2016 года режиссёра Джона Майкла Макдонаха. Главные роли исполнили Александр Скарсгард, Майкл Пенья, Тео Джеймс. Съёмки начались 12 апреля 2015 в Альбукерке, Нью-Мексико. Премьера картины состоялась 12 февраля на 66-м Берлинском международном кинофестивале в рамках программы «Панорама». Прокат в Великобритании и Ирландии начался в октябре 2016 года, дистрибьютором выступила компания Icon Productions.

Синопсис 
Боб Боланьо и Терри Монро — два жуликоватых детектива полиции Альбукерке, раз за разом нарушающие закон, подставляя и используя преступников для получения личной выгоды. Их методы привели к тому, что они попали под горячую руку своего босса и получили последнее предупреждение. Они узнают об ограблении и решают поучаствовать в этом деле, ограбив преступников. К несчастью для них, организатор ограбления — человек не из их лиги, которого им стоит опасаться.

В ролях

Приём

Критика 

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 62% на основе 99 рецензий и среднюю оценку 5.6/10. Критический консенсус сайта гласит: «». При этом пользовательский рейтинг составляет 37% при средней оценке 2.8/5. На Metacritic фильм получил 50 баллов из 100 на основе 21 рецензии профессиональных критиков, что означает «смешанные или средние отзывы».

Питер Дебрюж, главный кинокритик еженедельника Variety, посмотрев фильм на Берлинале, заявил, что Джон Майкл «написал умный, предельно чёрный, доставляющий шутиху сценарий, бомбезно-развлекательное исполнение которого значительно отличается бóльшим коммерческим потенциалом, чем предыдущие независимые фильмы Макдонаха — „Голгофа“ и „Однажды в Ирландии“».

Награды и номинации

См. также 
 Кинематограф Ирландии

Примечания

Ссылки 

Чёрные комедии Великобритании